Sorkhānlū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sorkhānlū (ort), Ardabil, 
 Sorkhānlū (stamområde), Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar